Сремская епархия:

 Сремская епархия (православная) — епархия Сербской православной церкви.
 Сремская епархия (католическая) — епархия Римско-католической церкви.